Vendrell ist de Familienname folgender Personen:

 
 Fernando Vendrell (geb. 1962), portugiesischer Filmregisseur und -produzent
 Francesc Vendrell (1940–2022), spanischer Diplomat

Vendrell steht zudem für:

 El Vendrell, katalanische Stadt in der Provinz Tarragona im Nordosten Spaniens